Об'єкти NGC
Радіогалактики
Взаємодіючі галактики
Пекулярні галактики
Спіральні галактики з баром
Ворон (сузір'я)